Les Papigny sont seigneurs de Clémarais dès 1683. En 1716, Philippe-Joseph de Papigny, seigneur de Clémarais, est capitaine d'infanterie au régiment de Roucy au service du roi de France.

Armes 
d’or au pal de gueules, accosté de deux chats rampants et affrontés de sable (ou grimpant au pal). Cimier: Un chat de sable (ou d’argent) ayant des ailes de chauve-souris de gueules.

Bibliographie 
 Théodore de Renesse, Dictionnaire des figures héraldiques T.III , 1894-1903, voir : Chat, de Papigny de Clémarais, p. 13

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armorial du pays de Luxembourg
 Armorial de la noblesse belge
 Domaine du Clémarais
 Chat (héraldique)

Liens externes 

 Nobiliaire ou Armorial général de la Lorraine et du Barrois  sur Gallica
 Armorial Loutsch online : Papigny
 Armorial de Lorraine par DOM Ambroise Pelletier voir : Papigny (de)

Famille noble belge